La bataille du gué de Jacob (1157) ou bataille du lac Méron.
 La bataille du gué de Jacob (1179).